Пож:
 Пож — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.
 Пож — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.
 Пож — деревня, Юрлинский район, Пермский край, Россия.

См. также 
  (стр. значений)
 Пож-Порой — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.
  (стр. значений)